Чумаківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Чумаківська сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Чумаківська сільська рада — Дніпропетровська область, Томаківський район